

Тімірязєвська сільська рада — сільське поселення, Городецький район, Нижньогородська область
 Тімірязєвська сільська рада — сільське поселення, Мамонтовський район, Алтайський край

Тімірязєвська сільська рада — колишня сільська рада, Вознесенський район, Миколаївська область